Католицизм в Габоне или Католическая церковь в Габоне является частью всемирной Католической церкви. Централизованным органом Католической церкви в Габоне является Конференция католических епископов Габона, объединяющая габонских епископов. Численность католиков в Габоне составляет около 650 тысяч человек (55 % от общей численности населения ).

История 

Первые католические миссионеры стали прибывать на территорию современного Габона вместе с португальскими мореплавателями в конце XV века. С 1673 года на территории нынешнего Габона действовала миссия францисканцев-капуцинов. После основания французами Либревиля в 1849 году первым епископом этого города был назначен французский миссионер из монашеской конгрегации Святого Духа Жан-Реми Боссо. В 1878 году французскими миссионерами началась систематическая миссионерская деятельность внутренних районов страны. В 1890 году Святой Престол учредил Апостольский викариат Габона, который в 1947 году был переименован в апостольский викариат Либревиля. В 1958 году территория современного Габона вошла в юрисдикцию митрополии Либревиля. В 1899 году африканец — житель Габона был впервые рукоположен в священники, а в 1961 году первым епископом-габонцем стал Франсуа Ндонг.

31 октября 1967 года Римский папа Павел VI издал бреве «Quantum utilitatis», которым назначил апостольского нунция в Габоне.

В 1982 году Римский папа Иоанн Павел II совершил пастырский визит в Габон. 12 декабря 1977 года между Святым Престолом и Габоном был заключён конкордат.

Церковная структура 

В Габоне действуют в настоящее время 1 митрополия, 4 епархии, 1 Апостольская префектура и 65 приходов:

 Архиепархия Либревиля;
 Епархия Франсвиля;
 Епархия Муилы;
 Епархия Оема;
 Епархия Порт-Жантиля;
 Апостольская префектура Макоку.

Примечания

Источник 

 Католическая Энциклопедия, т. 1, М., изд. Францисканцев, 2002, стр. 1157, ISBN 5-89208-037-4

Ссылки 

 Официальный сайт Конференции католических епископов Габона
 Текст конкордата между Святым Престолом и Габоном
 Бреве «Quantum utilitatis»